Die JinJianNan Guangzhou International 2005 waren ein WTA-Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Guangzhou. Es war als Turnier der Tier-III-Kategorie Teil der WTA Tour 2005. Das Turnier fand vom 25. September bis 2. Oktober 2005 statt.

Im Einzel gewann Yan Zi gegen Nuria Llagostera Vives mit 6:4 und 4:0 Aufgabe. Im Doppel gewann die Paarung Maria-Elena Camerin / Emmanuelle Gagliardi mit 7:65 und 6:3 gegen Neha Uberoi / Shikha Uberoi.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die JinJianNan Guangzhou International 2005 fand vom 25. bis 26. September 2005 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2005
Tennisturnier in Guangzhou